Pekao Open 2008 – tenisowy turniej ATP serii ATP Challenger Tour w sezonie 2008 z cyklu Pekao Open rozgrywany w dniach 13–21 września 2008 roku w Szczecinie na kortach ceglanych o łącznej puli nagród wynoszącej 125 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Pekao Open
2008 w polskim sporcie